El término chaleco puede hacer referencia a:
Chaleco, una prenda de vestir
Francisco Abad Moreno, apodado Chaleco, un  guerrillero español.
 En Chile y en Sevilla, (España), sinónimo de suéter.